Placide ist der Familienname folgender Personen:
 Jane Placide (1804–1835), US-amerikanische Schauspielerin
 Johnny Placide (* 1988), haitianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Placido
 Placidus